PUK – Personal Unblocking Key
 Puk – księżyc Urana
 Kabaret PUK
 Puk – hobgoblin, bohater komedii "Sen nocy letniej" Williama Shakespeare'a
 Puk – pseudonim Robina Goodfellowa
 Puk – inna nazwa hobgoblina
 Puk – doberman, przedwojenny aktor filmowy i teatralny